Sferia – polski operator telekomunikacyjny, spółka akcyjna (dawniej "Polpager")
 Sferia – wyspa w Grecji, część Poros